"Heavy Mental" – debiutancki album amerykańskiego rapera Killah Priesta z 1998 r.
 Heavy Mental – film z 2015 roku, w reżyserii Sebastiana Buttnego.